Pugilist kan syfta på:

 Teater Pugilist – en teater i Göteborg